La Scottish Premiership 2013-2014 è stata la 117ª edizione della massima serie del campionato scozzese di calcio, la prima disputata con il nome di Premiership. Il torneo è stato disputato tra il 2 agosto 2013 e il 11 maggio 2014 e si è concluso con la vittoria dei , al suo quarantacinquesimo titolo, il terzo consecutivo. 

Capocannoniere del torneo è stato Kris Commons (Celtic) con 27 reti.

Stagione

Novità
Dalla First Division è stato promosso il  che sostituisce il , retrocesso al termine della stagione precedente.

Questa stagione ha visto l'introduzione di uno spareggio tra la squadra classificatasi undicesima nella Scottish Premiership e la vincitrice dei play-off della Scottish Championship, le quali si sono sfidate per un posto nella prima divisione scozzese.

Formula
La stagione era divisa in due fasi: nella prima fase le dodici squadre partecipanti si incontravano tra di loro per tre volte, per un totale di 33 incontri per squadra. Nella seconda fase venivano disputate le poule per il titolo e quelle per la retrocessione: alla poule per il titolo partecipavano le prime sei classificate, alla poule retrocessione le ultime sei; veniva conservato il punteggio della prima fase; in questa seconda fase le sei squadre di ogni girone incontravano le altre in gare di sola andata per un totale di cinque ulteriori incontri.

Al termine della stagione la squadra ultima classificata retrocedeva direttamente mentre la penutlima disputava uno spareggio can la vincente dei play-off della Championship. La squadra vincente otteneva un posto nella prossima Premiership.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Classifica finale
Fonte:

Legenda:
      Ammesse alla poule per il titolo
      Ammesse alla poule salvezza

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base della differenza reti.

Note:
L'Hearts ha scontato 15 punti di penalizzazione per l'entrata in amministrazione controllata.

Risultati

Tabellone

Calendario

Poule per il titolo/salvezza

Classifica finale 
Fonte:

Legenda:
      Campione di Scozia e qualificato al secondo turno preliminare della UEFA Champions League 2014-2015.
      Qualificato al secondo turno preliminare della UEFA Europa League 2014-2015.
      Qualificato al primo turno preliminare della UEFA Europa League 2014-2015.
  Partecipa ai play-off.
      Retrocesso in Scottish Championship 2014-2015.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base della differenza reti.

Note:
L'Hearts ha scontato 15 punti di penalizzazione per l'entrata in amministrazione controllata.

Squadra campione

Risultati

Tabelloni

Poule scudetto

Poule salvezza

Calendario

Spareggi

Play-off

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Celtic (31)
 Minor numero di sconfitte: Celtic (1)
 Miglior attacco: Celtic (102 gol fatti)
 Miglior difesa: Celtic (25 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Celtic (+77)
 Maggior numero di pareggi: Partick Thistle (14)
 Minor numero di pareggi: Motherwell (4)
 Maggior numero di sconfitte: Kilmarnock (21)
 Minor numero di vittorie: Hibernian e Partick Thistle (8)
 Peggior attacco: Hibernian (31 gol fatti)
 Peggior difesa: Kilmarnock (66 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Kilmarnock (−21)
 Miglior serie positiva: Celtic (26 risultati utili consecutivi, dalla 1ª alla 26ª giornata, esclusa la 25ª recuperata in seguito)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Hibernian (6, dalla 29ª alla 35ª, esclusa la 31ª giocata in anticipo)
Partite
 Partita gol (7): 
Celtic-Aberdeen 5-2
Inverness-Aberdeen
Kilmarnock-Celtic 2-5
Motherwell-Partick Thistle
St. Mirren-St. Johnstone 4-3
 Maggiore scarto di goal: Celtic-Inverness 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 24 alla 31ª giornata
Record
 Il portiere del , Fraser Forster, ha stabilito il nuovo record di imbattibilità, portandolo a 1256 minuti senza subire reti. Il precedente record, appartenuto a Bobby Clark e stabilito nella stagione 1970-1971, era di 1215 minuti.

Individuali

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Campionato scozzese di calcio